hrabstwo Walton (ang. Walton County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Walton (ang. Walton County) w USA, w stanie Georgia